Myotone Dystrophie oder Myotonische Dystrophie bezeichnet folgende Erkrankungen: 
 Myotone Dystrophie Typ 1 (DM1, Morbus Curschmann-Steinert)
 Myotone Dystrophie Typ 2 (DM2, Proximale myotone Myopathie, PROMM)